

Musica 
 Bastardes – album di Brigantony del 1992

Persone 
 Albert Bastardes i Porcel – architetto e designer spagnolo
 Pilar Bastardés – attrice spagnola
 Ramon Bastardes i Porcel – editore spagnolo